Елизавета Люксембургская:

 Елизавета Люксембургская (1358—1373) — люксембургская принцесса, дочь императора Карла IV, в браке герцогиня Австрийская.
 Елизавета Люксембургская (1409—1442) — королева Венгрии и Чехии, эрцгерцогиня Австрийская.
 Елизавета Люксембургская (1901—1950) — люксембургская принцесса, дочь Вильгельма IV, в браке принцесса Турн-и-Такси.
 Елизавета Люксембургская (1922—2011) — принцесса Люксембурга, в замужестве — герцогиня Гогенберг.